Низа́р () — арабское имя. Этимология связана с арабским словом «назир» — «маленький».
 Низар ибн Маад — один из предков Мухаммеда и прародитель некоторых арабских племён.
 Абу Мансур Низар — сын халифа Аль-Мустансира, эпоним низаритов.
Фамилия
 Низар, Дезире (1806—1888) — французский критик и историк литературы.
 Низар, Огюст (1809—1892) — французский учёный и педагог, брат Дезире и Шарля Н..
 Низар, Шарль (1808—1890) — французский историк литературы, брат Дезире и Огюста Н..

Примечания

Литература 
 Арабско-русский словарь. Баранов Х.К.

арабские имена